Hautzendorf ist der Name folgender Orte:

 Hautzendorf (Gemeinde Kreuttal), Katastralgemeinde von Kreuttal, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

 Hautzendorf (Gemeinde Premstätten), Katastralgemeinde und Ortschaft von Premstätten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Hauzendorf